Манучар III Джакели (1591—1625) — атабаг Самцхе-Саатабаго в 1614—1625 гг., сын Манучара II. Во время нахождения Манучара II в Иране, шах Аббас I признал Манучара III правителем Самцхе-Саатабаго. В 1608 году, после очередного захвата Ахалцихе османами, Манучар III перешёл в Картлийское царство. В 1614 году, после смерти отца, завладел троном. Он пытался остановить процесс омусульманивания месхетинских феодалов. Недовольный политикой Манучара арзрумский паша в 1624 году устроил поход в Самцхе-Саатабаго. Манучар с малочисленным месхетинским отрядом перешел в Картли. Здесь он принял участие в марабдинском сражении против персов. После этого султан утвердил за Манучаром титул атабага, сохраняя христианскую веру. На пути в Самцхе был убит дядей — Бека (Сафар-паша).

Литература 
 Хроника месхских атабагов. Три исторические хроники, изданные Е. С. Такайшвили. Тифлис, 1890, с. 81—115 (на груз. яз.); «Материалы по истории Южной Грузии XV—XVI вв.»). Публикация текстов, исследования и указатели X. Г. Шарашидзе, Тбилиси, 1961, с. 36—56 (на груз. яз.); русский перевод хроники месхских атабагов см. «Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа», Тифлис, 1900, вып. 28, отд. I, с. 183—214.
 Вахушти Багратиони. История царства грузинской. Мецниереба. 1976
 საქართველოს ისტორია, ტ. I — უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დასასრულამდე;

Атабаги Самцхе-Саатабаго
Джакели